Соноита има више значења:

 Соноита, Гранха (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Соноита (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику